Il singolare femminile del torneo di tennis Orange Prokom Open 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Anna Pistolesi che ha battuto in finale Klára Koukalová 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Anastasija Myskina (quarti di finale)
 Patty Schnyder (semifinali)
 Anna Pistolesi (campionessa)
 Denisa Chládková (primo turno)

 Iroda Tulyaganova (primo turno)
 Maja Matevžič (quarti di finale)
 Dinara Safina (quarti di finale)
 Petra Mandula (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Orange Prokom Open 2003